Sofie kan syfta på:

 Sofie (namn) – ett kvinnonamn
 Sofie (film) – en dansk film från 1992 med regi av Liv Ullmann